Николай Григорьевич Александров (, Москва, Российская империя — 3 ноября 1930, Москва, СССР) — русский и советский актёр, режиссёр и педагог.

Биография 

Родился 21 декабря 1870 (по новому стилю 2 января 1871 года) в Москве.

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

С 1887 года играл в московских театрах Немчинова.

В 1896—1898 годах — помощник режиссёра и актёр Общества искусства и литературы.

В 1898—1930 годах — актёр МХТ.

В 1904 году с К. Станиславским поставил три пьесы М. Метерлинка: «Непрошеная», «Слепые», «Там, внутри».

В 1913 году совместно с актёрами МХТ — Н. О. Массалитиновым и Н. А. Подгорным — открыл школу драматического искусства, на основе которой в 1916 году была создана 2-я Студия МХТ.
 
С 1917 года снимался в кино. Работал как педагог и режиссёр.

Умер 3 ноября 1930 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (2 участок).

Звания и награды 

 Заслуженный артист РСФСР (1928).

Творчество

Театральные работы

Актёр 
 Вишнёвый сад (А. П. Чехов) — Яша
 Горячее сердце (А. Н. Островский) — Вася
 Живой труп (Л. Н. Толстой) — Артемьев
 На дне (М. Горький) — актёр
 Одинокие (Г. Гауптман)
 Ревизор (Н. В. Гоголь) — Коробкин
 Самоуправцы (А. Ф. Писемский) — Филька

Режиссёр 
  — «Непрошеная», «Слепые», «Там, внутри» (М. Метерлинк); совместно с К. С. Станиславским

Фильмография 
  — Не надо крови — барон
  — Три вора — Тапиока
  — Коллежский регистратор — лекарь
  — Победа женщины — земский пристав
  — Хромой барин — помещик Бубенчиков

Примечания

Ссылки 
 
 Александров Николай Григорьевич (1870—1930)
 Российская портретная галерея
 Александров Николай Григорьевич

Похороненные на Новодевичьем кладбище